Manuel I Comnè (1118 – 1180), emperador romà d'Orient 
 Manuel Comnè (curopalata), aristòcrata de l'Imperi Romà d'Orient, fill d'Anna Dalassè i de Joan Comnè 
 Manuel Comnè (fill d'Andrònic I) (1145 -1185), noble de l'Imperi Romà d'Orient fill gran de l'emperador Andrònic 
 Manuel Eròtic Comnè (~955/960 -1020), líder militar de l'Imperi